Speckbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Speckbacher (1798–1834), österreichischer Montanist 
 Caspar Speckbacher (1819–1899), österreichischer Schriftsteller, Jurist und Politiker
 Josef Speckbacher (1767–1820), Tiroler Freiheitskämpfer
 Romed Speckbacher senior (1889–1972), Tiroler Bildschnitzer
 Romed Speckbacher junior (1922–1992), Tiroler Bildschnitzer und Bildhauer

Speckbacher bezeichnet:

 Speckbacher (Film), österreich-ungarisches Stummfilm-Historiendrama von Pierre Paul Gilmans